Winchester kan syfta på

 Winchester Repeating Arms Company – en amerikansk tillverkare av skjutvapen
 Winchester (processorkärna) – utvecklingsnamnet för AMD:s första processorkärna
 Winchester College – en engelsk privatskola
 Winchester '73 – en amerikansk western-film från 1950
 Winchester and District Saturday Football League – en engelsk fotbollsliga

Geografi

Storbritannien
 Winchester, Hampshire – en stad i södra England
 Winchester Cathedral – en katedral i grevskapet Hampshire
 Winchester District - ett distrikt i Hampshire, England

USA
Winchester, Connecticut 
Winchester, Illinois
Winchester, Indiana
Winchester, Kansas
Winchester, Kentucky 
Winchester, Massachusetts
Winchester, Missouri
Winchester, New Hampshire 
Winchester, Tennessee 
Winchester, Virginia